Les Sempronii Atratini sont des patriciens romains membres d'une branche de la gens des Sempronii. Ils apparaissent surtout au  et au  Deux Sempronii Atratini sont consuls à la fin de la République et au début de l'Empire mais leurs liens avec les Atratini du début de la République ne sont pas connus.

Le cognomen Atratinus peut signifier « en deuil » ou « noirci », mais peut aussi avoir un rapport avec lAtratus, qui selon Cicéron est une rivière voisine de Rome.

Principaux membres 
 Aulus Sempronius Atratinus, consul en 497 et 491 av. J.-C.
 Aulus Sempronius Atratinus, fils du précédent, tribun consulaire en 444 av. J.-C.
 Caius Sempronius Atratinus, peut-être fils du précédent, consul en 423 av. J.-C.
 Lucius Sempronius Atratinus, oncle du précédent, consul en 444 av. J.-C. et censeur en 443 av. J.-C.
 Aulus Sempronius Atratinus, fils du précédent, tribun consulaire en 425, 420 et 416 av. J.-C.
 Aulus Sempronius Atratinus, fils du précédent, maître de cavalerie en 380 av. J.-C.

 Lucius Sempronius Atratinus, consul en 34 av. J.-C.
 Aulus Sempronius Atratinus, consul en 89 ap. J.-C.

Notes et références 
 Sources antiques :